Mol steht für:
 Mol, SI-Basiseinheit der Stoffmenge
 Mol (Belgien), belgische Stadt
 Mol (Serbien), serbische Stadt
 Mol (LKW), belgischer Nutzfahrzeughersteller

Mol ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Mol (* 1997), norwegischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Annemarie Mol (* 1958), niederländische Anthropologin und Philosophin
 Christelle Mol (* 1972), französische Badmintonspielerin
 Coby van Voskuylen-Mol (* 1944), niederländische Akkordeonistin, siehe Die Kirmesmusikanten
 Damian Mol (* 1998), niederländischer Dartspieler
 Dick Mol (* 1955), niederländischer Paläontologe
 Gretchen Mol (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Hendrik Mol (* 1994), norwegischer Beachvolleyballspieler
 Jaap Mol (1912–1972), niederländischer Fußballspieler
 Joep de Mol (* 1995), niederländischer Hockeyspieler
 John de Mol (* 1955), niederländischer Fernsehproduzent
 Katarzyna Mol-Wolf (* 1974), deutsche Verlegerin und Autorin
 Krista Mol (* 1993), niederländische Handballspielerin
 Leo Mol (1915–2009), kanadischer Bildhauer
 Linda de Mol (* 1964), niederländische Showmasterin und Schauspielerin
 Nils de Mol (* 2001), schweizerisch-niederländischer Fußballspieler

 Rianne Mol (* 1990), niederländische Handballspielerin
 Wouter Mol (* 1982), niederländischer Radrennfahrer
 Woutherus Mol (1785–1857), niederländischer Historien- und Aktmaler

MOL steht für:
 MOL, ungarische Öl-Gesellschaft
 MOL Liga, eine ungarisch-rumänische Eishockeyliga
 Meteorologisches Observatorium Lindenberg, Einrichtung des Deutschen Wetterdienstes bei Beeskow
 Magyar Országos Levéltár – das Ungarische Staatsarchiv
 Mitsui O.S.K. Lines, japanische Reederei
 Mac-on-Linux, Virtualisierungssoftware
 Manned Orbiting Laboratory, geheimes bemanntes Weltraumspionagelaborprojekt der US Air Force
 Method Of Lines, Lösungsmethode partieller Differentialgleichungen, siehe Linienmethode
  (englisch), Bezeichnung für einen Abschnitt bei der Fertigung von mikroelektronischen Schaltkreisen
 Republik Moldau, UNDP-Code
 Landkreis Märkisch-Oderland, Kfz-Kennzeichen
 MØL, eine dänische Blackgaze-Band

Siehe auch:
 Moll (Begriffsklärung)
 Mohl
 Mole (Begriffsklärung)
 Möll (Begriffsklärung)
 Demol
 D mol

Abkürzung